454 peut faire référence :

aux années 454 et -454 du calendrier julien,
 au nombre quatre cent cinquante-quatre,
 .454 Casull, un calibre de cartouche,
 454 Life Sciences, une société de biotechnologie.
454
Homonymie de nombre